Командний чемпіонат світу із шахів 2022, що проходив з 20 по 25 листопада 2022 року в Єрусалимі (Ізраїль) у форматі швидких шахів. 
Переможцем турніру стала збірна Китаю.

Регламент 
Країни-учасниці поділені на дві групи по шість команд згідно рейтингу (швидкі шахи) станом на 1 листопада 2022 року.
 Команда складається з 4 основних шахістів + запасні та капітана (тренера).
 5 турів за круговою системою + плей-оф.
 Контроль часу: 45 хвилин на 40 ходів + з додаванням 10 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу.
 Поєдинки на стадії плей-оф складаються з двох матчів.
 У разі нічиєї команди грають тай-брейк у форматі блискавичних шахів (3 хвилини + з додаванням 2 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу).

Розклад змагань 
 Відкриття чемпіонату: 20 листопада
 Ігрові дні: 
груповий раунд: 1-2  тур (20 листопада), 3-4 тур (21 листопада), 5 тур (22 листопада)
плей-оф: чвертьфінали (23 листопада), півфінали (24 листопада), фінал (25 листопада)

Груповий раунд

Група А

Група Б

Раунд плей-оф

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Онлайн турніру на chessbomb.com 
 Чемпіонат на chess-results.com 

Шахові турніри 2022
Командний чемпіонат світу із шахів
Спорт в Ізраїлі
Листопад 2022
2022 в ізраїльському спорті